Ian Frazier peut faire référence à:

  (1951-), écrivain américain.
Ian Frazier (1982-) est un musicien, multi-instrumentiste et auteur-compositeur-interprète américain qui a écrit "The Ballad of Jonah Hex"
Ian Frazier, personnage dans la comédie romantique de 2004 La Plus Belle Victoire
Ian S. Frazier, concepteur du jeu vidéo Ultima V: Lazarus

Voir aussi

Ian Frazer
Ian Fraser